

Cinema 
 Director – film pakistano del 1951
 Director – film statunitense del 2008

Musica 
 Director – album di Avant del 2006
 Director – gruppo musicale irlandese

Persone 
 Aaron Director – economista e professore statunitense
 Kim Director – attrice statunitense

Altro 
 HMS Director – navi da guerra della Royal Navy
 Macromedia Director – software per la creazione di applicazioni multimediali